Alojzy Wrzak – adjunkt urzędu podatkowego przy c. k. starostwie w Buczaczu

Przypisy